Ел Табачин има више значења:

 Ел Табачин (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Табачин (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Табачин (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Табачин (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Табачин (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Табачин (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Табачин (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Табачин (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику